Odrava (gemeente), gemeente in okres Cheb (Tsjechië)
 Odrava (rivier), zijrivier van de Ohře